Суперкубок Португалії з футболу 2003 () — 25-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 серпня 2003 року між чемпіоном і володарем кубка Португалії Порту та фіналістом кубка Португалії клубом Уніан Лейрія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2003
Португалія
2003 у португальському спорті
Події 10 серпня
Серпень 2003